Милюков, Александр:
 Милюков, Александр Иванович (1923—1992) — советский танковый ас, Герой Советского Союза.
 Милюков, Александр Петрович (1816—1897) — русский писатель, педагог и журналист, литературный критик, мемуарист.